Visualizzatore – componente di uno strumento di misura che permette la visualizzazione
 visualizzatore di immagini – software in grado di organizzare e visualizzare file grafici